Allsvenskan 2011 var den 87. udgave af den svenske fodboldturnering Allsvenskan siden turneringen blev etableret i 1924. Turneringen blev afviklet fra 2. april 2011 til den 23. oktober, 2011.

Helsingborgs IF vandt deres syvende mesterskab.

Tabel

Statistik

Målscorer

Assister

Eksterne henvisninger

Fodbold i 2011
Sæsoner i Allsvenskan